EPA eller Epa kan syfta på

 EPA - ESD-skyddat område
 EPA (varuhus) – en tidigare svensk varuhuskedja
 Epa (runmyntare) – en anglosaxisk runmyntare
 EPA (fettsyra) – eikosapentaensyra, en fettsyra som tillhör familjen omega-3
 Kulturföreningen EPA – en organisation bakom bland annat projektet Megaexpress
 EPA-traktor – en bil ombyggd till jordbruksfordon. Idag används begreppet EPA-traktor oegentligt för a-traktorer.
 EPA – ICAO:s kod för ett flygbolag i Kina, se Shenzhen Donghai Airlines

Geografi
 Epa Kaboundé – ett vattendrag i Kongo-Brazzaville
 Epa Kanda – en administrativ by i Sri Lanka

Miljöskyddsmyndigheter

Australien 
 Environment Protection Authority South Australia, delstatlig miljöskyddsmyndighet i South Australia
 Environemntal Protection Authority Victoria, delstatlig miljöskyddsmyndighet i Victoria
 New South Wales Environment Protection Authority, delstatlig miljöskyddsmyndighet i New South Wales

USA 
 EPA – federal miljöskyddsmyndighet i USA, se Environmental Protection Agency

Se även
 EPA-huset

Referenser 

